Buback steht für:

 ein Hamburger Platten-Label, siehe Buback (Unternehmen) 
 das sorbische Wort für Aufhocker

Buback ist ein Familienname: 

 Michael Buback (* 1945), deutscher Chemiker, Sohn von Siegfried Buback
 Siegfried Buback (1920–1977), deutscher Generalbundesanwalt

Siehe auch:
 Bubach
 Bubak
 Bubaque